budka – dawne kobiece nakrycie głowy
 budka – obiekt gastronomiczny
 budka – kiosk, mały obiekt handlowy, zwykle wolnostojący

Integralne części wsi w Polsce 

 Budka – część wsi Stary Majdan w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wojsławice

Osoby o nazwisku Budka 
 Adrian Budka – polski piłkarz
 Borys Budka – polski prawnik, poseł, były minister sprawiedliwości
 Krzysztof Budka – polski piłkarz
 Ludwik Budka – polski inżynier, jeden z budowniczych portu w Gdyni
 Metchie Budka – amerykański historyk polskiego pochodzenia
 Nykyta Budka – ukraiński duchowny greckokatolicki

Zobacz też